Maria Angelica est une joueuse de castagnettes dans deux séances  de Lionel Hampton, en 1956 ;
Maria Angelica est une actrice de « telenovelas » et chanteuse mexicaine 
Maria Angélica Gonçalves da Silva est une joueuse de basketball professionnelle brésilienne dans les années 1990.